Miejscowości w Polsce
 Owczarki – osada w woj. lubuskim, w pow. strzelecko-drezdeneckim, w gminie Zwierzyn
 Owczarki – osada w woj. pomorskim, w pow. tczewskim, w gminie Tczew
 Owczarki – wieś w woj. warmińsko-mazurskim, w pow. kętrzyńskim, w gminie Kętrzyn
 Owczarki – zlikwidowana jednostka osadnicza w woj. lubuskim, w pow. słubickim, w gminie Górzyca

Inne
 Owczarki – Osiedle Grudziądza
 Owczarki – dawna osada w woj. dolnośląskim, w pow. złotoryjskim, w gminie Złotoryja

Zobacz też 
 owczarek